

Architettura 
 Palazzo Pignatari – edificio storico di Potenza

Persone 
 Aldo Enzo Pignatari – politico italiano
 Carlão Pignatari –  politico brasiliano
 Décio Pignatari – poeta, saggista e traduttore brasiliano
 Raffaello Pignatari –  giornalista e politico italiano